Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 1993 года — 31-й чемпионат России, который прошёл 18—20 декабря 1992 года в Москве на стадионе «Динамо». В первенстве приняли участие 58 конькобежцев (30 мужчин и 28 женщин).

Чемпионом России стал Александр Сандалов из Кирова, призёрами — Олег Павлов (Екатеринбург) и Бронислав Снетков (Санкт-Петербург). У женщин первенствовала Светлана Бажанова (Челябинск). Серебро завоевала Светлана Федоткина (Красноярск), бронзу — Наталья Полозкова-Козлова из Челябинска.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата России-1993 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft
 Результаты чемпионатов России на сайте «Общество нержавого конька»

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 1993 году
Декабрь 1992 года
Спортивные соревнования в Москве
1992 год в Москве